Clint Eastwood har flere betydninger:
 Clint Eastwood (født 1930) – en amerikansk skuespiller, filminstruktør og musiker
 Clint Eastwood (album) – et album af The Upsetters fra 1970
 Clint Eastwood (sang) – en sang af Gorillaz fra 2001

Se også 
 Clint Eastwoods diskografi
 Clint Eastwoods filmografi
 Clint Eastwoods priser og nomineringer